Анато́лий Коко́рин:
 Кокорин, Анатолий Александрович (1921—1941) — медик, Герой Советского Союза.
 Кокорин, Анатолий Владимирович (1908—1987) — советский художник, график, иллюстратор.
 Кокорин, Анатолий Константинович (1932—2005) — советский режиссёр.
 Кокорин, Анатолий Михайлович (1921—1943) — младший лейтенант, Герой Советского Союза. Примечания